Галахов, Николай:

 Галахов, Николай Николаевич (род. 1928) — советский художник-живописец, мастер пейзажной живописи.
 Галахов, Николай Павлович (1855—1936) — губернатор Витебска и Орла, камергер.